Borsig může být: 

příjmení 
 Albert Borsig (1829–1878), německý podnikatel
 Arnold Borsig (1867–1897), německý velkoprůmyslník
 August Borsig (1804–1854), německý podnikatel, zakladatel Borsigwerke
 August Julius Albert Borsig (1829–1878), německý podnikatel
 Conrad von Borsig (1873–1945), německý velkoprůmyslník
 Ernst Borsig (od roku 1909 von Borsig; 1869–1933), německý velkoprůmyslník
 Ernst von Borsig junior (1906–1945), syn Ernsta, německý šlechtic a účastník odboje
 Gottlieb Wilhelm Borsig (1806–??), německý výrobce strojů ve Francii
 Vidor Borsig (* 1963), československý hráč vodního póla

další významy
 Borsig (firma), německý strojírenský koncern, výrobce lokomotiv a strojů
 Rheinmetall-Borsig, nástupce vzniklý po akvizici firmy Borsig firmou Rheinmetall

 umělecké jméno Alexander von Borsig užívá německý hudebník Alexander Hacke

Související články 

 Palais Borsig, residence v Berlíně
 Borsig-Villa Reiherwerder, venkovská usedlost v Berlíně

Německá příjmení